Luxembourg kan have flere betydninger.

 Luxembourg – et storhertugdømme
 Luxembourg (distrikt) – et distrikt i storhertugdømmet Luxembourg
 Luxembourg (kanton) – en kanton i distriktet Luxembourg
 Luxembourg (by) – hovedstaden i storhertugdømmet Luxembourg
 Luxembourg (belgisk provins) – en provins i Belgien
 Jardin du Luxembourg – en park i Paris, Frankrig
 Musée du Luxembourg – et museum i Paris, Frankrig
 Palais du Luxembourg – et palads i Paris, Frankrig